Příjmení Bašić nosí více osobností:

Mužský tvar
 Husein Bašić (1938–2007), černohorský spisovatel, pedagog, historik a sběratel lidové slovesnosti bosňáckého původu
 Mirza Bašić (* 1991), bosenskohercegovský tenista
 Salih Safvet Bašić (1873 nebo 1886–1948), bosenskohercegovský islámský duchovní a pedagog bosňáckého původu
 Tonči Bašić (* 1974), chorvatský fotbalista, trenér a funkcionář

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Slovanská příjmení